Заборье — деревня в Хиславичском районе Смоленской области России. Входит в состав Печерского сельского поселения. Население — 46 жителей (2007 год).
 
Расположена в юго-западной части области в 4 км к юго-востоку от Хиславичей, в 31 км западнее автодороги  Орёл — Витебск. В 31 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Стодолище на линии Смоленск — Рославль.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Известные уроженцы 
 Николай Иванович Гращенков (1901—1965) — нейрофизиолог, замнаркома здравоохранения СССР

Примечания 

Населённые пункты Хиславичского района